Cisolok kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cisolok, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cisolok, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar